mitologia
 Medea – w mitologii greckiej, czarodziejka, córka Ajetesa, żona Jazona

 geografia i astronomia
 Medea – miasto w prowincji Gorycja, we Włoszech
 Medea – planetoida o numerze katalogowym 212

 utwory dramatyczne (literatura)
 Medea – dramat Eurypidesa wystawiony po raz pierwszy w 431 r. p.n.e.
 Medea – dramat Seneki Młodszego
 Medea – niezachowany do dzisiaj dramat Owidiusza
 Medea – dramat Pierre’a Corneille’a z 1635 r.

 opera
 Medea – opera Dariusa Milhauda z 1939 r.
 Medea – opera Luigi Cherubiniego z 1797 r.
 Medea – opera Marc-Antoine Charpentiera z 1693 r.
 Medea – opera Giovanni Paciniego

 przedstawienia teatralne 
 Medea – spektakl Teatru Powszechnego w Warszawie w reż. Zygmunta Hübnera

 kino
 Medea – film fabularny Piera Paulo Passoliniego z 1969 r. z Marią Callas w roli tytułowej

 telewizja
 Medea – film telewizyjny Larsa von Triera z 1988 r.
 Medea – serial telewizyjny Theo van Gogha z 2005 r., oparty na Medei Eurypidesa

Zobacz też 
 Al-Midija – miasto i stolica prowincji Al-Midija, w Algierii
 Al-Midija – prowincja w Algierii